Алексей Михайлович Ростов (род. 14 января 1971, Москва, СССР) — российский композитор и саунд продюсер.
Является действующим солистом группы «Стелла», а также проекта «МелиSSа».

Биография 

Родился 14 января 1971 года в Москве. Окончил музыкальную школу, а также режиссёрский факультет Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ). Алексей учился в школе № 251 с 1978 по 1988 год. В то же время ходил и в детскую музыкальную школу.

С 1995 по 1999 год — солист и основатель группы «Театр», в которой являлся главным солистом. В составе группы было выпущено два альбома — «Давай обнимемся» и «Вкус любви». Музыка и слова для всех песен группы «Театр» написаны Алексеем Ростовым. Помимо того, что Алексей являлся композитором и солистом группы, им так же были сделаны аранжировки на все песни коллектива.

В 1999 году Алексей Ростов открывает собственную студию звукозаписи в Москве, а в 2000 году становиться саунд-продюсером альбома «Первая любовь» певицы Натали. Перед выходом альбома на радио был выпущен сингл с альбома, песня «Черепашка», на которую позже был снят клип. Песня становится большим хитом и выходит на сборниках песен звёзд российской эстрады.

На студии Алексея Ростова записывали свои композиции такие исполнители как Валентина Толкунова, Екатерина Шаврина, Лариса Черникова, Маргарита Шилова,Ярослав Евдокимов а так же «Виктор Салтыков» и многие другие.
Помимо саунд-продюсирования Алексей занимается сольной карьерой. Так в 2000 году под псевдонимом «Лешик» был выпущен альбом «Что? Что? Что?», в который вошла композиция «Добрые летние сны» записанная при участии Натали. Трек выходит на сборниках песен звёзд российской эстрады, а также попадает на центральные радиостанции. В июле 2021 года был сделан ремикс на песню "Добрые летние сны" в составе музыкантов: Rostov feat Натали, Роман Цветков (DJ Грув remix). Ремикс посвящен умершему в июле 2021 года продюсеру Валерию Иванову, именно В. Иванов был первым продюсером Натали, Алексея Ростова, а также группы "Мираж", группы "Стелла", группы "Унесенные ветром", певицы Марины Хлебниковой.

В 2005 году Алексей совместно с поэтом Александром Елиным организовывает группу «У. Е.band», в которой становится солистом и автором песен. В состав группы так же входили Сергей Калугин(гитара), Игорь Чулаков (барабаны), Артур Хачатуров(клавиши). В 2008 году у группы выходит дебютный альбом «Хорошо сидим».

В октябре 2017 года вышел новый студийный альбом Алексея Ростова «Льют осенние дожди», содержащий лиричные и трогательные, теплые и нежные песни.

В настоящее время Алексей Ростов активно занимается саунд-продюсированием. Помимо сольного творчества, так же является действующим солистом группы «Стелла», а также участником проекта «МелиSSа» (Лиза Роднянская, женский голос группы «Руки вверх»). 

В 2019 году записывает сингл "Пионеры, октябрята" в составе музыкантов: Лиза Роднянская, Ростов feat Роман Цветков.

Дискография

Студийные альбомы 
В составе группы «Театр»

В составе группы «У. Е.band»

Сольные альбомы

Примечания

Ссылки 
официальная страница студии Алексея Ростова на facebook

сайт группы «Стелла»

сайт проекта «МелиSSа»

биография Лешика Ростова